Spandrel steht für:

 Spandrel (Biologie), ein evolutionsbiologisches Nebenprodukt
 AT-5 Spandrel, die Nato-Bezeichnung der sowjetischen Panzerabwehrrakete 9K113 Konkurs